Numerosi furono i personaggi cartaginesi con questo nome:
Imilcone - Navigatore ed esploratore Cartaginese del V secolo a.C.
Imilcone - Difensore di Lilibeo durante l'Assedio di Lilibeo nella prima guerra punica
Imilcone - combatté in Sicilia a fianco dei Siracusani contro i Romani durante la seconda guerra punica
Imilcone - Generale nel V – IV secolo a.C., partecipò alla terza e quarta campagna siciliana di Cartagine.
Imilcone Fàmea - Generale del II secolo a.C., comandante della cavalleria di Cartagine durante la terza guerra punica